Акватлон ( — вода,  — борьба):

 Акватлон (борьба) — вид единоборства, борьба в воде и под водой.
 Акватлон (гонка) — вид гонок, имеющий сходство с триатлоном, включает в себя этап бега, затем этап плавания и затем ещё один этап бега.